Провинция Сория () входит в автономное сообщество Кастилия-Леон и включает в себя 183 муниципалитета. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Сории также объединены в 14 комарок: Альмарса, Альмаса, Альмасан, Берланга, Кампо-де-Гомара, Лас-Викарьяс, Монкайо, Пинарес, Тьерра-де-Камерос, Тьерра-де-Мединасели, Тьеррас-Альтас, Тьеррас-дель-Бурго, Френтес и Эль-Валье-и-Ла-Вега-Синтора.

Провинция Сория занимает площадь в  км² и имеет население в  жителя (2020). Столица провинции — город Сория, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Сории — Аркос-де-Халон (441,54 км²), а самый маленький — Сальдуэро (2,69 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Сория, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Сория указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Абехар
 2 — Адрадас
 3 — Агреда
 4 — Альконаба
 5 — Алькубилья-де-Авельянеда
 6 — Алькубилья-де-лас-Пеньяс
 7 — Альдеалафуэнте
 8 — Альдеалисес
 9 — Альдеальпосо
 10 — Альдеальсеньор
 11 — Альдеуэла-де-Перианьес
 12 — Алентиске
 13 — Алиуд
 14 — Альмахано
 15 — Альмалуэс
 16 — Альмарса
 17 — Альмасан
 18 — Альмасуль
 19 — Альменар-де-Сория
 20 — Альпансеке
 21 — Аранкон
 22 — Аркос-де-Халон
 23 — Аренильяс
 24 — Аревало-де-ла-Сьерра
 25 — Аусехо-де-ла-Сьерра
 26 — Бараона
 27 — Барка
 28 — Барконес
 29 — Баюбас-де-Абахо
 30 — Баюбас-де-Арриба
 31 — Бератон
 32 — Берланга-де-Дуэро
 33 — Блакос
 34 — Бльекос
 35 — Борхабад
 36 — Боробиа
 37 — Буберос
 38 — Буйтраго
 39 — Бурго-де-Осма-Сиудад-де-Осма
 40 — Кабрехас-дель-Кампо
 41 — Кабрехас-дель-Пинар
 42 — Калатаньясор
 43 — Кальтохар
 44 — Кандиличера
 45 — Каньямаке
 46 — Карабантес
 47 — Карасена
 48 — Карраскоса-де-Абахо
 49 — Карраскоса-де-ла-Сьерра
 50 — Касарехос
 51 — Кастильфрио-де-ла-Сьерра
 52 — Кастильехо-де-Робледо
 53 — Кастильруйс
 54 — Сентенера-де-Андалус
 55 — Сербон
 56 — Сидонес
 57 — Сигудоса
 58 — Сиуэла
 59 — Сирия
 60 — Сирухалес-дель-Рио
 61 — Коскурита
 62 — Коваледа
 63 — Кубилья
 64 — Кубо-де-ла-Солана
 65 — Куэва-де-Агреда
 66 — Деванос
 67 — Деса
 68 — Дуруэло-де-ла-Сьерра
 69 — Эль-Ройо
 70 — Эскобоса-де-Альмасан
 71 — Эспеха-де-Сан-Марселино
 72 — Эспехон
 73 — Эстепа-де-Сан-Хуан
 74 — Фречилья-де-Альмасан
 75 — Фресно-де-Карасена
 76 — Фуэнтеармехиль
 77 — Фуэнтекамброн
 78 — Фуэнтекантос
 79 — Фуэнтельмонхе
 80 — Фуэнтельсас-де-Сория
 81 — Фуэнтепинилья
 82 — Фуэнтес-де-Магания
 83 — Фуэнтеструн
 84 — Гаррай
 85 — Гольмайо
 86 — Гомара
 87 — Гормас
 88 — Эррера-де-Сория
 89 — Инохоса-дель-Кампо
 90 — Ла-Лосилья
 91 — Ла-Поведа-де-Сория
 92 — Ла-Риба-де-Эскалоте
 93 — Ланга-де-Дуэро
 94 — Лас-Альдеуэлас
 95 — Лисерас
 96 — Лос-Рабанос
 97 — Лос-Вильярес-де-Сория
 98 — Магания
 99 — Махан
 100 — Маталебрерас
 101 — Матамала-де-Альмасан
 102 — Мединасели
 103 — Миньо-де-Мединасели
 104 — Миньо-де-Сан-Эстебан
 105 — Молинос-де-Дуэро
 106 — Момблона
 107 — Монтеагудо-де-лас-Викариас
 108 — Монтехо-де-Тьермес
 109 — Монтенегро-де-Камерос
 110 — Морон-де-Альмасан
 111 — Мурьель-де-ла-Фуэнте
 112 — Мурьель-Вьехо
 113 — Нафриа-де-Усеро
 114 — Наррос
 115 — Навалено
 116 — Непас
 117 — Нолай
 118 — Новьеркас
 119 — Ольвега
 120 — Онкала
 121 — Пинилья-дель-Кампо
 122 — Портильо-де-Сория
 123 — Посальмуро
 124 — Кинтана-Редонда
 125 — Кинтанас-де-Гормас
 126 — Киньонериа
 127 — Ребольяр
 128 — Рекуэрда
 129 — Рельо
 130 — Реньеблас
 131 — Ретортильо-де-Сория
 132 — Реснос
 133 — Риосеко-де-Сория
 134 — Рольямьента
 135 — Сальдуэро
 136 — Сан-Эстебан-де-Гормас
 137 — Сан-Фелисес
 138 — Сан-Леонардо-де-Ягуэ
 139 — Сан-Педро-Манрике
 140 — Санта-Крус-де-Янгвас
 141 — Санта-Мария-де-Уэрта
 142 — Санта-Мария-де-лас-Ойяс
 143 — Серон-де-Нахима
 144 — Сольедра
 145 — Сория
 146 — Сотильо-дель-Ринкон
 147 — Суэльякабрас
 148 — Тахауэрсе
 149 — Тахуэко
 150 — Тальвейла
 151 — Тарделькуэнде
 152 — Тарода
 153 — Техадо
 154 — Торленгва
 155 — Торреблакос
 156 — Торрубиа-де-Сория
 157 — Треваго
 158 — Усеро
 159 — Вадильо
 160 — Вальдеавельяно-де-Тера
 161 — Вальдехения
 162 — Вальделагва-дель-Серро
 163 — Вальдемалуке
 164 — Вальденебро
 165 — Вальдепрадо
 166 — Вальдерродилья
 167 — Вальтахерос
 168 — Веламасан
 169 — Велилья-де-ла-Сьерра
 170 — Велилья-де-лос-Ахос
 171 — Виана-де-Дуэро
 172 — Вильясьервос
 173 — Вильянуэва-де-Гормас
 174 — Вильяр-дель-Ала
 175 — Вильяр-дель-Кампо
 176 — Вильяр-дель-Рио
 177 — Вильясайяс
 178 — Вильясека-де-Арсьель
 179 — Винуэса
 180 — Висманос
 181 — Восмедиано
 182 — Янгвас
 183 — Ело

Примечания

Ссылки 
 
 

Сория
Сория